Jošava (jezero)
 Jošava (kanal)
 Jošava (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi, BiH
 Jošava (Ub, Srbija), naselje u općini Ub, Srbija